Roba steht für:

 Roba Music Verlag, deutscher Musikverlag
 eine Mutante der Apfelsorte Erwin Baur, siehe Erwin Baur (Apfel)

Roba ist der Familienname folgender Personen:
 Fatuma Roba (* 1973), äthiopische Leichtathletin 
 Jean Roba (1930–2006), belgischer Comiczeichner
 Musa Roba-Kinkal (* 1989), deutscher Langstreckenläufer
 Radiya Roba (* 1989), äthiopische Leichtathletin

Siehe auch:
 Robba
 Rooba